Германские капиталы в машиностроении России начала XX века распределялись гораздо более равномерно по отдельным отраслям промышленности в отличие от английских и французских капиталов. Наибольшая сумма германских капиталов вложенных в промышленные предприятия в России к 1917 г. и достигших в общей сложности 441,5 млн руб., приходилась на предприятия по обработке металлов и машиностроения, а именно 87,2 млн руб., или 19,8 % от суммы всех германских капиталов вложенных в предприятия Российской империи. Значительный объем, а также целеустремленность германского капитала позволили ему завоевать важные позиции в производстве средств производства. Прежде всего германский капитал стал играть важную роль в инвестировании и создании базовой по тем временам металлургической промышленности в России, предприятий по обработке металлов и машиностроения.

Среди предприятий по обработке металлов и машиностроения по величине вложенных в них германских капиталов первое место занимали только машиностроительные предприятия.

Машиностроительные предприятия 

Число этих предприятий достигало пятнадцати. Из них только три предприятия действовали на основе германских уставов, а именно:

1. «Машиностроительное акционерное общество прежде братьев Клейн» с капиталом 923 тыс. руб. (правление в Дальбрухе (Германия), агентство в Риге);

2. Акционерное общество моторов «Даймлер» с капиталом 500 тыс. руб.;

3. Акционерное общество заводов двигателей «Отто Дейтц» с капиталом 1,2 млн руб.

Все эти предприятия действовали в качестве филиальных отделений германских предприятий. Все остальные предприятия действовали на основании русских уставов. Наиболее крупными предприятиями, где участие германских капиталов было наиболее максимально были:

1. Русское общество машиностроительного завода братьев Кертинг (Правление в Москве);

2. Акционерное общество «Артур Коппель» (Правление в Санкт-Петербурге);

3. Общество Рижского чугунолитейного и машиностроительного завода, бывшее Фельзер и К˚ (Правление и заводы в Риге);

4. Акционерное общество северного и механического, и котельного завода в Санкт-Петербурге;

5. Общество котельных и механических заводов В. Фицнер и К.Гампер;

6. Концессия Санкт-Петербургского металлического завода;

7. Русское акционерное общество Соединенных машиностроительных заводов в Петрограде, бывшее Г. А. Леснер;

В состав акционерного общества «Артур Коппель» (основано в 1897 г.) входили механические и вагоностроительные заводы в Петрограде. Общество имело отделения в Москве, Варшаве, Харькове, Киеве, Риге, Одессе, Гельсингфорсе, Баку и Владивостоке. Производство: полевые и узкоколейные железные дороги, подъемники, подъемные приспособления, электрические железные дороги, машины для добывания торфа, железные конструкции и др. Общество рижского чугуноплавильного и машиностроительного завода, бывшего Фельзер и К˚ было основано в 1896 г. с капиталом 1,6 млн руб. Общество владело чугуноплавильными и машиностроительными заводами в Риге и имело представителей во всех главных торгово-промышленных центрах России. Производились двигатели Дизеля, паровые машины и котлы, машинные изделия, машины для пивоваренных, винокуренных, маслобойных заводов, холодильные машины и др.

Акционерное общество котельных и механических заводов «Фицнер и К.Гампер», владело заводом в г. Сосновицах, который состоял из котельного, трубопрокатного, аппаратного и др. отделов. Кроме того, общество владело Домбровским заводом в г. Домброве, со специальным производством арматуры и котельной гарнитуры, имело представительство в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Риге, Варшаве, Лодзи, Баку и Вильно.

История завода Лесснера 

На заводе Лесснера делали паровые машины и котлы, водотурбинные котлы, гидравлические ковальные машины, насосы, прессы. Завод, приспосабливаясь к запросам времени, менял виды продукции. Здесь в 1904—1909 годах были изготовлены первые отечественные автомобили тринадцати разновидностей: легковые, почтовые, пожарные, грузовые.

Завод существовал с 1852 года и занимался производством насосов, станков, паровых молотов. Это было крупное и широко известное в стране предприятие. В 1902 году завод заключил контракт с фирмой «Даймлер», согласно которому акционерное общество Г. А. Лесснера получало исключительное право на выпуск в России автомобилей этой марки. Среди машин производимых на заводе были и пожарные, первая из которых была получена 7 июля 1904 года под торговой маркой «Лесснер» Александро-Невской частью. Его двигатель и трансмиссия были изготовлены на заводе «Лесснер» в Петербурге, а ходовая часть была доставлена из Берлина с завода «Мариенфельде» (филиал фирмы «Даймлер»). До 1906 года фирма «Лесснер» не строила ходовую часть автомобилей, а получала её по кооперации из Германии. Автомобиль вез команду из 14 человек и развивал скорость до 25 верст/ч. В 1906 году Г. А. Лесснер выполнил престижный заказ: изготовил представительский автомобиль для председателя Совета министров России графа С. Витте.

Сотрудничество завода с Военно-морским флотом страны началось в 1877 году. Завод изготавливал донные мины и проворотные краны для их спуска. В 1883 г. на заводе Лесснера были изготовлены первые самодвижущиеся мины (так назывались торпеды). За образец русским Морским ведомством были взяты английские мины системы Уайтхеда. В ходе изготовления модернизировались конструкция торпед и технология их производства.
 
Ко времени Русско-японской и Первой мировой войн завод Лесснера стал одним из главных производителей торпед в стране. На предприятии была построена полуподводная лодка «Кета» конструкции С. Джевецкого — один из первых прототипов современных подводных судов. Лодка Джевецкого была вооружена двумя торпедными аппаратами и пушкой и при погружении оставляла рубку над волной. Прямо со стапеля «Кета» отправилась на русско-японскую войну, где участвовала в обороне устья Амура. Высокое качество продукции предприятия было удостоено престижных российских и международных наград, в том числе особого права — изображать на изделиях и рекламных проспектах государственный герб.

Акционерное общество «Вестингауз» 
Эти предприятия имели общий капитал — 31,15 млн руб. При этом участие германских капиталов оценивалось в 10 млн руб. (1/3). Это объясняется тем, что кроме германских капиталов участвовали еще бельгийские и австрийские капиталы.

Большое место имело и финансирование проволочных предприятий германскими капиталами. Этих предприятий было два: одно, действующее на основании германского устава «Акционерное общество русской железной промышленности» с акционерным капиталом 5 млн руб. и облигационным 1,9 млн руб., а другое — на основании русского устава «Ковенское акционерное общество металлических заводов, бывшее братьев Шмидт» с акционерным капиталом 1,5 млн руб. Интересы германских акционеров этого предприятия обслуживались «Дойче Банк» и другими крупными немецкими банками. Участие германских капиталов в этом предприятии составляло не менее 900 тыс. руб.

Далее по величине вложенных в предприятия германских капиталов занимали меднопрокатные и по производству разных изделий из меди и других металлов. Число этих предприятий также ограничивалось двумя, действующими на основании русских уставов. Акции этих предприятий не котировались на берлинской бирже. Из этих двух предприятий одно акционерное общество «Соединенные кабельные заводы» относилось к меднопрокатным, а другое — акционерное общество соединенных фабрик ламп, горелок и металлических изделий «Металламп» — относилось к предприятиям по производству разных изделий из меди и других металлов. Причем, оба эти предприятия финансировались при крупном участии германских капиталов (участие германских капиталов в первом предприятии составляло не менее 80 %, а во втором — не менее 60 %).

Несмотря на то что сумма участия германских капиталов в предприятиях по обработке металлов и машиностроения достигала весьма значительных размеров (свыше 87 млн руб.), германские капиталы не ограничивались какой-либо одной отраслью производства, а распространялись по всем отраслям, за исключением электротехнической и электромеханической промышленности. Не наблюдалось захвата отдельных отраслей в свои руки, дающего возможность неограниченно в них распоряжаться. Столь сильный приток германского капитала, направлявшийся в значительной мере в тяжёлую промышленность, многократно ускорил процесс индустриализации России.

Примечания

Литература 
 Оль, П. В. Иностранные капиталы в России / П. В. Оль. — Петроград, «4-я Государственная типография», 1922. — С. 304.
 Зив, В. С. Иностранные капиталы в русских акционерных предприятиях. Вып. 1. — Германские капиталы / В. С. Зив. — Петроград: «Типография редакции периодических изданий Министерства Финансов», 1915. — С. 106.
 Донгаров, А. Г. Иностранный капитал в России и СССР / А. Г. Донгаров. — М.: «Международные отношения», 1990. — С. 164.
 Капаев, М. А. Германские капиталы в машиностроении России начала XX в.

Ссылки 
 История завода «Двигатель»

Экономика Российской империи
Германские капиталы в России
Машиностроение России